Glockendon steht für:
 Glockendon (Künstlerfamilie)

Glockendon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Glockendon (auch Albrecht; † 1474), deutscher Formschneider, Illuminist und Kupferstecher
 Albrecht Glockendon der Ältere († 1545), deutscher Formschneider, Illuminist und Briefmaler
 Albrecht Glockendon († um 1551), deutscher Glasmaler, Emailmaler
 Gabriel Glockendon (um 1515–nach 1585), deutscher Buchmaler
 Georg Glockendon der Ältere (?–1514), deutscher Maler, Graphiker und Illuminator
 Georg Glockendon (1492–1553), deutscher Formschneider
 Joachim Glockendon (* 1568), deutscher Meistersinger
 Jörg Glockendon der Ältere (tätig um 1509)
 Nikolaus Glockendon (um 1490/95–1533/34), deutscher Illuminator und Briefmaler